Cassel kan syfta på:

 Cassels donation – ett kombinerat kulturhus, konserthus och ett folkets hus i Grängesberg
 Casselska huset – ett hus i Sundsvalls stenstad

Geografi
 Cassel – officiella namnet på en tysk stad fram till 1926, se Kassel
 Cassel, Kalifornien – en så kallad census-designated place i Shasta County
 Lamothe-Cassel – en fransk kommun

Personer
 Cassel (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cassel (släkter) – tre släkter i Sverige